

Елм-Крік — селище, штат Небраска
 Елм-Крік — переписна місцевість, штат Техас